Кремінь — мінеральне утворення, що складається з кристалічного і аморфного кремнезему (опалу, халцедону або кварцу).
 Кремінь — елемент кресала.

Спорт 
 «Кремінь» — футбольний клуб з Кременчука.
 «Кремінь» — футбольний стадіон однойменного футбольного клубу.
 «Кремінь Політехнік» — баскетбольний клуб КНУ ім. Остроградського.
 «Кремінь» — футбольна команда з Кременчука.

Кіно 
 «Кремінь» — російський фільм 2007 року.
 «Кремінь» — російський серіал 2012 року, заборонений в Україні.
 «Кремінь-2» — російський серіал, заборонений в Україні.

Інше 
 «Кремінь» — готель у Кременчуці.
 «Кремінь» — кременчуцька щотижнева газета.
 «Кремінь» — заповідне урочище у Львівській області.

Прізвище 

Кремінь — прізвище.
 Кремінь Дмитро Дмитрович — ( 1953) — поет, публіцист, есеїст, перекладач, лауреат Шевченківської премії
 Кремінь Йосип Васильович — Генерал Хорунжий Чорноморського козацтва
 Кремінь Тарас Дмитрович — ( 1976) — український політик та науковець.

Див. також 
 Кремень
 Кремній
 Кременчук (значення)
 Кременчуг